Геннадий Валерьевич Кузо́вкин (род. 1968) — российский историк, исследователь диссидентского движения и Самиздата. Руководитель программы НИПЦ «Мемориал» «История диссидентского движения (1953—1987)».

Соавтор первого справочника о вольной периодической печати в послесталинском СССР — «Каталог периодики Самиздата, 1956—1986». Автор библиографических статей о писателях-диссидентах. Один из составителей первой онлайн-анкеты о Самиздате, созданный «Мемориалом» совместно с Кембриджским университетом. Им создан первый рунете каталог Самиздата.

Занимался исследованием судьбы Валленберга. Принимал участие в создании «Мандельштамовской энциклопедии».

Библиография 
 Кузовкин Г.В. Местечко в истории советского самиздата // Доброхотова-Майкова Н., Пятницкий В. «„Лев Толстой очень любил детей…“ Анекдоты о писателях, приписываемые Хармсу».  М., Эксмо, Бомбора, 2020
 Бахарев А. Ф., Кузовкин Г. В. Анекдоты о Сталине. Опыт литературной интерпретации. Спутник, 2018. ISBN 978-5-9973-4790-1
 Комароми А., Кузовкин Г. В. Каталог периодики Самиздата, 1956—1986. М.: Международный Мемориал, 2018.
 Вокруг кандидатской диссертации Н. Я. Мандельштам / Публ. П. Нерлера, Л. Найдич, Д. Зубарева, Г. Кузовкина. НЛО — 2014. — № 128. — С. 158—188.
 Указатель литературных произведений, упомянутых в самиздатском журнале «Хроника текущих событий» (составители — Д. Зубарев и Г. Кузовкин)
 «Документы Инициативной группы по защите прав человека в СССР», М., 2009. Составители: Г. В. Кузовкин, А. А. Макаров
 Макаров А. А., Костенко Н. В., Кузовкин Г. В. Власть и диссиденты (из документов КГБ и ЦК КПСС). М., Московская хельсинкская группа, 2006.
 Кузовкин Г. Принуждение к исчезновению: по материалам ведомственных инструкций НКВД—МВД (1930—1950-е) // Право на имя: биография как парадигма исторического процесса: Вторые чтения памяти Вениамина Иофе: 16—18 апреля 2004. — СПб.: Норд-Вест, 2005
 Бабий А. А., Кириллов В. М., Кузовкин Г. В., Хвостенко В. И.. «Возвращенные имена». Программа и проблемы её реализации. — «Вопросы истории», 2005, № 1
 К истории Московской Хельсинкской группы : Воспоминания, док. ЦК КПСС, КГБ и др. материалы / Моск. группа содействия выполнению Хельсинк. соглашений (МХГ]; Сост.: Г. В. Кузовкин и др.. - М. : ЗАО РИЦ "Зацепа", 2001
 Кузовкин Г. В. Партийно-комсомольские преследования по политическим мотивам в период ранней «оттепели» // Корни травы: Сб. статей молодых историков. М., 1996. С. 100—124
 Пятое декабря 1965 года: В воспоминаниях участников событий, материалах Самиздата, документах партийных и комсомольских организаций и в записках КГБ в ЦК КПСС / Сост.: Н. В. Костенко, Г. В. Кузовкин, С. М. Лукашевский, А. Г. Паповян. М., 1995. С. 25.

Примечания

Ссылки 
 Статьи на academia.edu
 Статьи: на Уроки истории.ру на Полит.ру на Троицкий вариант
 Доклад "Художественная литература в Самиздате. По материалам исследовательского проекта «Опыт чтения и инакомыслие в эпоху „застоя“» на Youtube
 «Хроника восстания в Степлаге». Составители: Д. И. Зубарев, Г. В. Кузовкин.

Историки литературы России
Персоналии:Самиздат
Родившиеся в 1968 году
Исследователи цензуры